Куччугуй-Талахтах — топоним в России якутского происхождения.

 Куччугуй-Талахтах — озеро, на правом берегу р. Буор-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°30’с. ш. 131°58’в. д..
 Куччугуй-Талахтах — река, левый приток р.Оленёк, Республика Саха (Якутия), координаты 72°23’с. ш. 122°34’в. д..
 Куччугуй-Талахтах — река, Иркутская область, координаты 60°06’с. ш. 116°22’в. д..

Примечания